Doronicum (les doronics) est un genre de plantes herbacées, de la famille des Astéracées.
 Senecio doronicum (le Séneçon doronic) est une espèce de plantes herbacées, de la famille des Astéracées (mais du genre Senecio, différent du précédent).

Épithète spécifique